Prozessornummer bezeichnet:
die Typenbezeichnung eines Prozessormodells, siehe Modellnummern von Intel-Prozessoren und Ordering Part Number von AMD-Prozessoren
die Serien- oder Identnummer eines einzelnen Prozessors
die Adressnummer eines bestimmten Prozessors in einem Mehrprozessorsystem